Wegenwacht, een pechhulpdienst van de ANWB voor automobilisten
Werkloosheidswet, een Nederlandse sociale verzekering
Station Winterswijk
Werkwoord